Cieki w Polsce
 Mesznianka – potok, dopływ Białej, dopływu Wisły
 Mesznianka – potok, dopływ Białej, dopływu Dunajca

Przypisy